Шавишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Шавишвили, Кита Николаевич (1923—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель
 Шавишвили, Михаил (1920—1999) — грузинский певец, исполнитель народных песен, народный артист Грузинской ССР
 Шавишвили, Михаил Калистович (1894—1965) — грузинский советский архитектор
 Шавишвили, Раика Мухамедовна (1928—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Шавишвили, Тедоре (Фёдор Амбакович, 1890—после 1967) — участник революционного движения в России и Грузии
 Шавишвили, Харитон Ростомович (1886—1975) — революционер, дипломат, политический эмигрант, писатель-публицист